Филипповичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Филипповичи — деревня в Жабинковском районе Брестской области.

Россия 
 Филипповичи — село в Трубчевском районе Брянской области.
 Филипповичи — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Филипповичи — деревня в Зарайском районе Московской области.